Russet ("rossiccio" in lingua inglese), può indicare:

 Russet – cultivar di mela
 Russet – cultivar di patata
 Russet Pikes – montagne dell'Antartide